Макле́йн, Маклэ́йн () — фамилия шотландского происхождения. Фамилия MacLean иногда передаётся на русский язык как , вопреки произношению в оригинале. Известные носители:

 Маклейн, Алек (род. 1950) — новозеландский гребец.
 Маклейн, Бриттани (род. 1994) — канадская пловчиха.
 Маклейн, Денни (род. 1944) — американский бейсболист.
 Маклейн, Джордж Иан (1874—1938) — канадский политик, комиссар Юкона по золоту.
 Маклейн, Дон (род. 1970) — американский баскетболист.
 Маклейн, Доналд (1913—1983) — советский разведчик.
 Маклейн, Дэвид (1890—1967) — шотландский футболист.
 Маклейн, Ларри (1881—1921) — канадский бейсболист.
 Маклейн, Луис (1786—1857) — американский государственный деятель, 12-й Государственный секретарь США (1833—1834).
 Маклейн, Мишель (род. 1972) — Мисс Вселенная 1992 года, представлявшая Намибию.
 Маклейн, Саундерс (1909—2005) — американский математик и педагог.
 Маклейн, Стивен Гленвуд (род 1954) — канадский астронавт.
 Маклейн, Тара (род. 1973) — американская певица, автор песен и актриса.
 Маклейн, Уильям (1904—?) — американский футболист шотландского происхождения.
 Маклейн, Ширли (род. 1934) — американская актриса и писательница, автор книг на автобиографические и эзотерические темы.
 Маклейн, Эллен (род. 1952) — американская актриса и оперная певица.
 Маклейн, Энгус (род. 1975) — американский режиссёр, художник-мультипликатор и актёр озвучивания.

Другое

См. также 
 
 
 Клан Маклейн
 Маклэй, Даниэль

Примечания